

Гіллсгроув Тауншип — селище в окрузі Саллікан, штат Пенсільванія
 Гіллсгроув — селище, штат Род-Айленд